Justice Party (India) (1916-1944)
 Indian Justice Party (2003-2014)
 Singapore Justice Party
 Justice Party (Verenigde Staten)
 People's Justice Party